Gussalli ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Gussalli (1806–1884), italienischer Literat
 Luigi Gussalli (1855–1950), italienischer Ingenieur und Erfinder  

Gussalli steht für:
 (32944) Gussalli, Asteroid des Hauptgürtels